Нью-скул-брейкс () — Обычная скорость воспроизведения для нью-скул — 130 - 140 bpm. В композициях ощущается явное влияние футуризма драм-н-бейса, отзвуки техно, местами — дабовые бас-линии; нередко встречаются и живые барабаны, которые могут играть наравне с партиями, генерируемыми драм-машинами. Кроме того, этот стиль определённо испытал влияние электро и хип-хопа.

Основатели 
Авторство термина «нью скул» приписывают основателю лейбла TCR — Ренни Пилгрему (Rennie Pilgrem), который первым использовал это словосочетание в своих релизах. Именно он выпустил пару крайне успешных компиляций: Nu Skool Breaks Volume 1 и Volume 2 на великобританском лейбле Kickin Records в 1998 году. Причем первый из дисков записали прямо на лондонской вечеринке Friction, входящей в серию пати, проводившихся группой ныне известных продюсеров: DJ Adam Freeland, DJ Tayo, промоутером Айаном Уильямсом (Ian Williams) и самим Пилгремом.
Серия мероприятий Friction стала прекрасной базой для развития этого стиля брейкбита, и одной из составляющих успеха стал грамотный запуск вечеринок в заведении Bar Rumba, известном высококлассной саунд-системой.
Среди прочих пионеров нью-скул-саунда стоит отметить группу Hybrid, которая первой в мире начала смешивать более жесткий и мрачный nu skool с мелодичным синтезаторным саундом стиля progressive breaks образца 1997—1999 годов. А также Future Funk Squad, который прославился своими nu skool breaks ремиксами на звезд первой величины: Nine Inch Nails, The Prodigy, UNKLE, The Crystal Method, Hybrid, Device, White Lies, Stanton Warriors, The Sables; а позднее получил альбом года за «Darker Days» на Breakspoll Awards 2015.

Региональные сцены 
На сцене Великобритании доминируют Autobots, Plump DJs, Evil Nine, Precision Cuts, Adam Freeland и Lee Coombs. А вот в США саунд слегка иной — в нём преобладают эйсид — составляющие, и делают музыку именно такой ESKMO, cereal killaz, Influenza, Influx1, FACTORe, Gerry Lebarge и др.
В последнее время британский саунд стал изменяться и, скорее, не в лучшую сторону: в новых треках пропадает сама основа — ломаный ритм заменяют более прямой бочкой, делая музыку похожей на хаус.

Исполнители жанра 
Многие исполнители, треки которых известны как нью-скул-брейксовые, нередко раньше являлись звездами других стилей — например, Adam Freeland, BT (Brian Transeau) и Sunz of Mecha известны многим фанатам драм-н-баса, хардкора или танцевальной музыки. В результате таких звездных переходов из стиля в стиль многие лейблы вообще пытаются отказаться от категоризации музыки как таковой, так как, по их мнению, это просто невозможно!

Сцена развивается в Великобритании, Голландии, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Швеции, Швейцарии, Германии, Испании, США и в восточной Европе. Многие звезды мировой поп- сцены заказывали нью-скул-брейкс-ремиксы на свои хиты: Orbital, NSYNC, Kelis и New Order.

Примечания 

Музыкальные жанры
Брейкбит